Мілан Божич — канадський футболіст сербського походження, виступає на позиції півзахисника.
 Степан Божич (* 1974) — хорватський професійний боксер словенського походження, призер чемпіонату Європи.

 Божич — у міфології південних слов'ян — син верховного бога, «творця блискавки».

 Божич Врх — поселення в общині Метлика, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.